

Села:
 Новодніпровка — Запорізька область, Запорізький район
 Новодніпровка — Запорізька область, Василівський район